ISO 3166-2:PR — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Пуэрто-Рико.
Стандарт охватывает Пуэрто-Рико. Геокод состоит из кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Пуэрто-Рико — PR. Одновременно Пуэрто-Рико присвоен геокод второго уровня — US-PR как неинкорпорированной организованной территории США. Геокод являются подмножеством кода домена верхнего уровня — PR, присвоенного Пуэрто-Рико в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Пуэрто-Рико

Геокоды пограничных Пуэрто-Рико государств 
 Доминиканская Республика — ISO 3166-2:DO (на западе (морская граница)),
 Британские Виргинские острова — ISO 3166-2:VG (на востоке (морская граница)),
 Американские Виргинские острова — ISO 3166-2:VI (на западе, на северо-западе (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление США

Ссылки 
 Геокоды Пуэрто-Рико 
 Геокоды Пуэрто-Рико 

2:PR